Donnola – mammifero della famiglia dei Mustelidi
 Donnola – figura araldica
 Donnola – personaggio dei fumetti DC Comics